Ричард Джон Саттон (, 23 сентября 1938, Лондон — 17 апреля 2009, Данидин) — новозеландский ученый-правовед и шахматист, мастер ФИДЕ.

Биография

Шахматная деятельность 
Член шахматного клуба Отаго.

Трехкратный чемпион Новой Зеландии: 1962 / 63 (1—2 с О. Сарапу), 1970 / 71 и 1971 / 72 гг. Бронзовый призер чемпионата Новой Зеландии 1982 / 83 гг.

Чемпион острова Северный 1966 и 1971 гг. Чемпион острова Южный 2004 г.

В составе сборной Новой Зеландии участник шахматной олимпиады 1972 г. Выступал на 2-й доске. В предварительной группе сумел нанести поражения Р. Гарсиа и М. Тодорчевичу.

Участник международного турнира в Веллингтоне (1978 г.).

Участник открытого чемпионата США 1991 г.

Занимался игрой по переписке. Побеждал в заочном чемпионате Новой Зеландии (1970 г.). Участвовал в полуфинале 8-го чемпионата мира.

Преподавательская деятельность 
Окончил бакалавриат и магистратуру Оклендского университета, магистратуру Гарвардской школы права. Долгое время работал в . С 1980 г. был профессором  Университета Отаго. Дважды становился деканом факультета. В 2005 г. получил звание заслуженного профессора (эмерита).

Умер от онкологического заболевания.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Саттона в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Саттона на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Лондоне
Умершие в Данидине
Мастера ФИДЕ по шахматам
Юристы Новой Зеландии
Выпускники Оклендского университета
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Оклендского университета
Преподаватели Университета Отаго